Młoty – przysiółek wsi Krzelów w Polsce położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wińsko. 
Wchodzi w skład sołectwa Krzelów.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

Krzelów